Petőfalva (németül Pöttelsdorf), Ausztria, Burgenland tartomány, Nagymartoni járás.
 Besenyőpetőfalva (1899-ig Petőfalu, szlovákul Pečeňady), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Pöstyéni járás.
 Székelypetőfalva (1899-ig Petőfalva, románul Peteni), Románia, Kovászna megye